Корса́ковка — топоним:

Россия

Населённые пункты 
 Корсаковка — село в Уссурийском городском округе Приморского края.
 Корсаковка — село в Татищевском районе Саратовской области.
 Корсаковка — село в Александровск-Сахалинском районе Сахалинской области.

Реки 
 Корсаковка — река на юге острова Сахалин